Посере́дництво (від «по середині») — сприяння у встановленні чи здійсненні ділових контактів, торговельних чи дипломатичних зносин або сприяння примиренню між сторонами конфлікту. Синонім: Медіація.

 Посередництво (міжнародне право) — участь третьої, нейтральної держави або міжнародної організації в мирному розв'язанні конфлікту між двома іншими державами.
 Посередництво в торгівлі — діяльність агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників в оптовій торгівлі, які здійснюють торговельні операції від імені або за рахунок інших осіб та фірм для третіх осіб, у тому числі через Інтернет.
 Посередництво (мовознавство) — участь мови як проміжної ланки при запозиченні мовного елементу з однієї мови до іншої. Наприклад, багато арабських слів потрапили в українську за посередництвом турецької, німецьких — через польську.

Див. також 
 Посередник
 Арбітр
 Медіатор
 Емісар
 Договір комісії

Джерела